Сингуль — название населённых пунктов в России:
 Сингуль — деревня в Крутинском районе Омской области.
 Сингуль — деревня в Ялуторовском районе Тюменской области.

См. также 

 Сингуль Татарский